Turan Air je bivši azerski avio prijevoznik koji se bavio putničkim transportom. Kompanija je osnovana 1994. kao azersko-britansko joint venture udruženje, međutim, ugašena je 2013. godine.

Tehničko sjedište i hub Turan Aira bio je u zračnoj luci Hejdar Alijev u Bakuu. Zračna flota kompanije sastojala se od pet Tupoljev Tu-154M zrakoplova.

Odredišta

Zračna flota

Izvori 

Azerbajdžanske zrakoplovne tvrtke